Con il nome di Sant'Edmondo  sono venerati dalla Chiesa cattolica:

Sant'Edmondo re e martire (†870), re dell'Anglia Orientale, celebrato il 20 novembre
Sant'Edmondo di Scozia (†1100), monaco cluniacense al monastero di Montague (Somerset), figlio di Santa Margherita di Scozia, celebrato il 3 ottobre
Sant'Edmondo Rich (†1240), 13º vescovo di Canterbury, celebrato il 16 novembre
Sant'Edmondo Genings (†1591), sacerdote inglese e martire, celebrato il 10 dicembre
Sant'Edmondo Arrowsmith (†1628), gesuita e martire, celebrato il 28 agosto

Beato Edmondo Campio (†1588), martire (uno dei cosiddetti quaranta martiri d'Inghilterra, canonizzati nel 1929), celebrato il 1º ottobre
Beato Edmondo Ignazio Rice (†1838), religioso irlandese, fondatore dei Fratelli Cristiani e dei Fratelli della Presentazione, commemorato il 6 ottobre

Riferimenti 

Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/